Михаэ́ль Бру́ннер (; ) — швейцарский кёрлингист.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (, ), серебро (, , , ), бронза ().
 : золото (, ), серебро ().
 Зимние юношеские Олимпийские игры
 смешанная команда: золото (2012);
 смешанная пара: золото (2012).
 : бронза (2012, 2014, 2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 2001, в возрасте 6 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Curling World Cup»
 Team Schwaller
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу